La Nigerian Professional Football League, conocida en español como Liga de Fútbol Profesional de Nigeria o NPFL, es la máxima categoría del fútbol en Nigeria y está organizada por la Federación Nigeriana de Fútbol.

El equipo campeón y el subcampeón obtienen la clasificación a la Liga de Campeones de la CAF, en tanto el tercer clasificado accede a la Copa Confederación de la CAF.

Historia 

La liga fue fundada en 1972. Desde la temporada 2002 la Liga es conocida como Liga Premier Globacom, debido al patrocinio de la compañía de telecomunicaciones Globacom y que a partir de ese año la liga se pasa a categoría profesional.

En 2006, la liga cambió su calendario para adaptarse al sistema europeo es decir, comenzando a disputarse en agosto y terminando en mayo del año siguiente. Actualmente es disputada por 20 equipos.

Con ocho campeonatos, el club Enyimba FC es el más ganador de la Liga Premier.

Equipos 2022-23 

 Abia Warriors FC
 Akwa United FC
 Bayelsa United FC
 Bendel Insurance FC
 Dakkada FC
 Doma United FC
 El-Kanemi Warriors
 Enyimba International FC
 Gombe United FC
 Kwara United FC
 Lobi Stars
 Plateau United FC
 Nasarawa United FC
 Niger Tornadoes
 Rangers International FC
 Remo Stars FC
 Rivers United FC
 Shooting Stars SC
 Sunshine Stars FC
 Wikki Tourists FC

Palmarés

Títulos por club

Clasificación histórica 
Actualizado el 2 de Diciembre de 2022. La tabla histórica de la Liga de Fútbol Profesional de Nigeria desde 1991 bajo el profesionalismo hasta la terminada temporada 2021-22.
 En color los equipos que disputan la Liga de Fútbol Profesional de Nigeria 2022-23.

Máximos goleadores

Véase también 
 Copa de Nigeria
 Selección de fútbol de Nigeria
 Estadios de fútbol de Nigeria
 La Liga más fuerte de África del Siglo XXI

Referencias

Enlaces externos 
Nigerian Premier League en FIFA.com 
Historial en RSSSF
Fútbol nigeriano en línea 

Fútbol en Nigeria
Nigeria
Eventos deportivos en Nigeria